Шомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шомон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Шер